Роман Турек (чеськ. Roman Turek, нар. 21 травня 1970, Страконице) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції воротаря. 
 Тоні Турек (нім. Toni Turek, нар. 18 січня 1919, Дуйсбург — пом. 11 травня 1984, Нойс) — німецький футболіст.

Населені пункти та їхні частини
 Турек — місто в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Турек — гміна в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Турек — село в гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Турек — село в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Турек — осада в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки